Bakenurner ist der Name von:

 Bakenurner (Juwelier), altägyptischer Juwelier
 Bakenurner (Juwelier II), altägyptischer Juwelier
 Bakenurner (Goldschmied), altägyptischer Goldschmied